Arma – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kansas
 Arma – bóstwo w mitologii hetyckiej
 Arma – rodzaj pluskwiaków
 Arma – seria symulatorów militarnych

Przypisy